Jméno a příjmení Jozef Baláž má více nositelů:

 Jozef Baláž (1905–??) – slovenský a československý politik, poválečný poslanec Národního shromáždění za Demokratickou stranu
 Jozef Baláž (fotbalista) (* 1950) – slovenský a československý fotbalista
 Jozef Baláž (politik KSS) (1927–??) – slovenský politik, poúnorový poslanec Národního shromáždění za KSS